Фрадес-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 28,30 км². Население — 221 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Ссылки 
 Фрадес-де-ла-Сьерра, Саламанка, Кастилия и Леон, Испания — Города и деревни мира

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саламанки